Николай Новиков:
 
 
 
 Новиков, Николай Дмитриевич (1908—1980) — советский моряк, контр-адмирал.
 
 Новиков, Николай Исаакович (известен под фамилией: Ракитный; 1920—2000) — белорусский и советский писатель.
 
 Новиков, Николай Никитович (1923—2000) — Герой Советского Союза.
 
 Новиков, Николай Петрович (род. 1947) — российский тубист.
 Новиков, Николай Степанович (1923—1994) — Герой Советского Союза.
 Новиков, Николай Фёдорович (1922—2013) — русский живописец, народный художник России.
 Новиков, Николай Фролович (1891—1937) — советский политический и государственный деятель, член Президиума ВЦИК.